Ме́рида () — штат на западе Венесуэлы в Андах.

Площадь — 11 300 км². Население — 828 592 человек (2011).

Административный центр — город Мерида, расположенный на высоте 1630 м над уровнем моря. В штате расположена крупнейшая астрономическая обсерватория в Венесуэле — Национальная астрономическая обсерватория Ллано Дель Хато.

География 
На территории штата много озер и рек, в большинстве из которых в изобилии водится форель, один из деликатесов Мериды. Самая крупная река — Чама. Недалеко от города Мериды находится самая высокая вершина Венесуэлы — пик Боливар (4981 м).

Муниципалитеты 
 Альберто-Адриани (Эль-Вихья)
 Андрес-Белло (Ла-Асулита)
 Антонио-Пинто-Салинас (Санта-Крус-де-Мора)
 Арикагуа (Арикагуа)
 Арсобиспо-Чакон (Канагуа)
 Кампо-Элиас (Эхидо)
 Карасьоло-Парра-Олмедо (Тукани)
 Карденаль-Куинтеро (Санто-Доминго)
 Гуараки (Гуараки)
 Хулио-Сесар-Салас (Арапуэй)
 Хусто-Брисеньо (Торондой)
 Либертадор (Мерида)
 Миранда (Тимотес)
 Обиспо-Рамос-де-Лора (Санта-Элена-де-Ареналес)
 Падре-Ногуэра (Санта-Мариа-де-Капаро)
 Пуэбло-Йано (Пуэбло-Йано)
 Ранхель (Мукучиэс)
 Ривас-Давила (Байладорес)
 Сантос-Маркина (Табай)
 Сукре (Лагунийас)
 Товар (Товар)
 Тулио-Фебрес-Кордеро (Нуэва-Боливиа)
 Сэа (Сэа)

Экономика 
Экономика Мериды состоит из туризма, земледелия и горной промышленности.

Туризм 
В штате Мерида находится канатная дорога «Телерифико-де-Мерида», ведущая на пик Эспехо (4800 м). Согласно местным данным — самая высокогорная и длинная канатная дорога в мире.

Горячие термальные источники Чигуара, Табай, Санта-Аполониа и другие.

Национальный парк «Сьерра-Невада».

Галерея

См. также 
 Телевидение Андина де Мерида

Ссылки 
 Официальный сайт правительства штата Мерида 
 Путеводитель по Мериде